Renton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton
 Renton – wieś w Szkocji
 Renton – polski zespół muzyczny
 David Renton – brytyjski polityk